Георгий Анатольевич Тимошенко (род. 1 июня 1966, Киев, Украинская ССР) — советский, украинский шахматист, гроссмейстер (1994).

Шахматная карьера 
Чемпион Москвы (1988; после дополнительного матч-турнира с А. Кузьминым и С. Гореловым). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Берлин (1986) — 4—6-е; Шибеник (1987) — 2—5-е; Манагуа (1988) — 1-е; Пловдив (1988) — 5—6-е; Пула (1988) — 4—10-е; Белград (1988) — 7—15-е; Таллин (1989) — 1—3-е; Москва (1989) — 2—7-е места.

Победитель открытого чемпионата Канады (Эдмундстон, 1990).

Участник чемпионата мира 2001/02, уступил в первом раунде. Занял пятое место на чемпионате Европы 2001 года.

Тренерская карьера 
В последнее время активно занят тренерской работой. Среди его учеников — первый мастер спорта по шахматам на Ямайке, а также многие другие спортсмены со всего мира. Также, на добровольных началах, гроссмейстер занимается с лучшими шахматистами Киевского политехнического института.

Гроссмейстер использует ПО для шахматистов ChessBase с базой данных партий за все года и добавляет туда свои. Также гроссмейстер читает шахматный журнал Man in Chess.

Изменения рейтинга

См. также 
 Компьютерные шахматы
 Fritz (программа)
 Komodo (шахматная программа)
 Houdini (шахматная программа)

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры Украины
Чемпионы Москвы по шахматам